Михаи́л И́горевич Ку́клев () — российский хоккеист, защитник. Выступает в чемпионате Словацкой первой лиги за команду «».

Биография 
Михаил Игоревич Куклев родился 24 августа 1982 года в городе Москве.

Начал свою профессиональную карьеру в 2000 году в клубе Высшей лиги ТХК, выступая до этого за фарм-клуб московского «Динамо». В Высшей лиге Михаил выступал до 2007 года, за исключением 35 матчей в сезоне 2006/07, когда он играл в Суперлиге за новокузнецкий «Металлург». За это время он становился игроком самарского ЦСК ВВС, лениногорского «Нефтяника» и курганского «Зауралья».

С 2007 по 2010 год Куклев был игроком череповецкой «Северстали». 13 сентября 2010 года Михаил перешёл в клуб Высшей лиги «Крылья Советов». 22 ноября 2010 года Куклев вернулся в новокузнецкий «Металлург», в составе которого за остаток сезона провёл 11 матчей, в которых не набрал ни одного очка. 3 мая 2011 года Михаил продлил своё соглашение с новокузнечанами ещё на 2 года, став ассистентом капитана Сергея Брылина.

С 2017 года выступает на чемпионате Словацкой первой лиги за команду «».

Статистика

Клубная карьера 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Детва»